Tronchetto – isola artificiale della laguna di Venezia, in Italia
 Tronchetto di Natale – dolce francese
 Tronchetto della felicità – pianta della famiglia delle Agavaceae